Les Cowlitz sont un peuple amérindien de l'Ouest de l'État américain de Washington.
 Le cowlitz est leur langue, de la famille salish.

Sont nommés d'après eux :

 Le comté de Cowlitz
 La Cowlitz River